Андрей Владимирович Селиванов:
 Селиванов, Андрей Владимирович (род. 1967) — российский политик, шахматист.
 Селиванов, Андрей Владимирович (род. 1975) — белорусский футболист. Примечания